Vanden Plas (band), een Duitse progressieve-rockband
Vanden Plas (carrosseriebouw), een Britse carrosseriebouwer en automerk